Tochter Zion steht für:

 die jüdischen Glaubensinhalte zur Tempelstadt Jerusalem, siehe Zion #Tochter Zion
 in der katholischen Anschauung Maria, siehe Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem

Siehe auch:
 Tochter Zion, freue dich, ein Adventslied